Читем () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Читем, Джошуа (род. 1992) — английский шорт-трекист, призёр чемпионата Европы 2016 года.
 Читем, Милн (1869—1938) — дипломат Великобритании.